Die Abkürzung OUP steht für:
 Oberer Umschlagspunkt, siehe QRS-Komplex#Oberer Umschlagspunkt
 Oxford University Press

Abkürzung